Александр Васильевич Воробьёв:
 Воробьёв, Александр Васильевич (1906—1988) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Воробьёв, Александр Васильевич (род. 1942) — депутат Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации I созыва.
 Воробьёв, Александр Васильевич (род. 1954) — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.
 Воробьёв, Александр Васильевич (род. 1949) — советский и российский учёный в области землеустройства.